Klasyczny rachunek predykatów
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 Krajowa Rada Prokuratury
 Krajowa Reprezentacja Polityczna
 Katolickie Radio Podlasie